Association sportive de l'Ariana, club de football tunisien.
 Association sportive de l'Ariana, club de handball tunisien devenu l'Association sportive de handball de l'Ariana.